Андре́й Дени́сов:
 Андрей Денисов (Мышецкий; 1674—1730) — старообрядец-беспоповец, духовный писатель.